Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1926/27 (Midden-Duitsland), het achtste Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1926/27 (Zuidoost-Duitsland), het twaalfde Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond